285 км, 285-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 285 км (Октябрьская железная дорога) — разъезд, Псковская область. Код 066065
 285 км (Северная железная дорога) — пост, Ярославская область. Код 310039